I III Giochi mondiali militari si svolsero a Catania, Italia, dal 3 all'11 dicembre 2003.

Discipline sportive: Judo, Pugilato, Scherma, Maratona, Pentathlon moderno, Ciclismo, Corsa su strada, Ciclismo-gara a cronometro, Nuoto, Sub, Nuoto salvamento, Vela, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo.

Calendario

Calcio 
Il torneo di calcio si svolse dal 2 al 10 dicembre 2003 e vi parteciparono sei nazionali calcistiche militari.
L'oro fu vinto dalla Corea del Nord che sconfisse in finale l'Egitto per 3-2. La nazionale italiana arrivò terza, sconfiggendo nella finalina la Lituania 3-2.

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Giochi mondiali militari

Altri progetti